Das A1 Team Monaco (engl. Stilisierung: A1Team.Monaco) war das monegassische Nationalteam in der A1GP-Serie.

Geschichte 

Das A1 Team Monaco wurde von Rennfahrer Clivio Piccione und dem im Stadtstaat wohnhaften Schweizer Hubertus Bahlsen gegründet; das Team setzte von Beginn an einen eigenen Rennstall ein.

Das Team trat in der vierten Saison der Serie bei und konnte bereits beim ersten Rennwochenende in Zandvoort mit einem sechsten Platz im Hauptrennen durch Clivio Piccione sein erstes Punkteresultat erzielen. Nach zwei weiteren Platzierungen in den Punkten folgte auf die erste Pole-Position im Hauptrennen in Kyalami mit einem dritten Platz das erste Podium. Nach wiederum zwei Punkteresultaten beendete das Team die Saison auf der neunten Gesamtposition mit 35 Zählern.

Das A1 Team Monaco hat an sieben Rennwochenenden der A1GP-Serie teilgenommen.

Fahrer 
Das A1 Team Monaco setzte an Rennwochenenden zwei verschiedene Fahrer ein, von denen einer an den Rennen selbst teilnahm.

Übersicht der Fahrer 

Legende: RG = Rennen gesamt; SR = Sprintrennen; HR = Hauptrennen; RS = Rookie-Sessions; PP = Pole-Position; SRR = schnellste Rennrunde

Ergebnisse

Weblinks 

 offizielle Homepage des Teams

Monaco
Motorsport (Monaco)